Dolazi od njemačke riječi Gemeinde (općina); koristi se često u poznatoj frazi  'ko bik na gmajni' , u značenju da netko živi u udobnosti bez mnogo truda.

Zajedničko vlasništvo:
Gemajda

Naselja u Sloveniji:

 Gmajna (Krško, Slovenija), naselje u općini Krško
 Gmajna (Slovenj Gradec, Slovenija), naselje u općini Slovenj Gradec